Bäcksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bäcksjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun,  (16,9 ha)
Bäcksjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (22,8 ha)
Bäcksjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (17 ha)
Bäcksjön (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (3,73 ha)
Bäcksjön (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (2,13 km²)

Se även
Bäckasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn